John Baird peut faire référence à :

Sports
 , joueur de football américain
  (1980-), footballeur australien
 , ancien coureur cycliste néo-zélandais
  (1870–1905), footballeur écossais
  (1985-), footballeur écossais jouant pour Forfar Athletic
  (1856-1902), footballeur écossais

Politique et gouvernement 
  (1620–1698), avocat écossais, juge, homme politique et diplomate
 John Baird (1969-), homme politique canadien et ancien ministre
 John Baird (1874–1941), huitième gouverneur général d'Australie
  (1859–1934), représentant de l'État du Michigan et sénateur and Senator

MPs britannique
  (1686–1745), Membre du Parlement pour Edinburghshire ;
  (1852–1900), Membre du Parlement, 1885–1886 ;
  (1906–1965), British Labour Party Member of Parliament, 1945–1964 ;
  John George Alexander Baird (1854–1917), Membre du Parlement pour Glasgow Central.

Officiers militaires 
 John Baird (1790–1820), radical écossais participant à l'insurrection de 1820
  (1832–1908), amiral britannique de l'époque victorienne
  (1795–1858), instructeur de l'armée britannique d'origine irlandaise
  (1937-), médecin britannique et médecin à la retraite de la Royal Air Force

Divins
  (décédé en 1804)
  (1799–1861)

Autres
  (1852–1923), maître d'échecs américain
John Baird, fondateur du Create a Comic Project
 John Logie Baird (1888-1946), un des pionniers de la télévision
  (1869–1919), psychologue canadien
  (1798–1859), architecte de Glasgow